Quadrophonia (band), een Nederlandse act
Quadrophonia (single), een single van Quadraphonia uit 1991

Zie ook 
Quadrophenia (rockopera), album van The Who
Quadrophenia (film), een film gebaseerd op de rockopera